Bösdorf ist der Name
 einer Gemeinde im Kreis Plön in Schleswig-Holstein, siehe Bösdorf (Holstein)
 eines Ortsteils der Stadt Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt, siehe Bösdorf (Oebisfelde-Weferlingen)
 einer Wüstung und ehemaligen Gemeinde in Leipzig, siehe Bösdorf (Leipzig)
 der deutsche Name des Dorfes Pakosławice in der Wojewodschaft Oppeln, Polen